Rausch von Traubenberg ist der Name eines estländischen Adelsgeschlechts und dessen Angehöriger:

 Alexander Rausch von Traubenberg (1814–1777), russischer Generalleutnant
 Eugen Rausch von Traubenberg (1855–1923), russischer General der Kavallerie
 Franz Rausch von Traubenberg (1743–1816), österreichischer Mathematiker 
 Heinrich Rausch von Traubenberg (1880–1944), Experimentalphysiker
 Konstantin Rausch von Traubenberg (1814–1863), russischer Generalmajor
 Michael Johann Rausch von Traubenberg (1719–1772), russischer Generalmajor